Приседкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Архангельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Архангельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 22 км, до центра муниципального образования Архангельского — 7 км.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Приседкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)